Bartmer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Albrecht Bartmer (* 1961), deutscher Landwirt und Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
 Eugen Bartmer (1937–2022), österreichischer Maschinenschlosser und Autor von Lyrik und Prosa